Серия  — это серия компьютерных ролевых игр, разрабатываемая компанией Gust Corporation с 1997 года, преимущественно для консолей PlayStation (PS1, PS2, PS3 и PS4), а также для портативных версий Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS, PlayStation Portable, PlayStation Vita и WonderSwan Color. Две игры были портированы на Sega Saturn и Dreamcast. В основном серия выпускается в Японии, хотя в последнее время её локализуют на других рынках. Серия игр, основанная на определении «ателье» как мастерской, опирается на псевдонауку алхимии и требует от игрока искать и собирать предметы, из которых затем при помощи рецептов создаются всякие вещи, необходимые для продвижения по сюжету. Имеется манга-адаптация, опубликованная Ёсихико Оти.

__ОГЛАВЛЕНИЕ__

Игровой процесс 
Главной темой в серии игр Atelier является алхимия. Игроки управляют персонажем, перемещаясь по игровому миру, и собирают предметы, чтобы впоследствии при помощи рецептов создавать новые вещи, такие как ингредиенты для готовки, зелья восстановления, инструменты, оружие, броня и аксессуары. Процесс создания таких вещей называется синтезированием. Во многих играх присутствует метод переноса свойств из предмета в синтезированный объект. Также в рецептах допустима замена предметов, если те могут передать синтезированному объекту гораздо более лучшие свойства или же заставить персонажа придумать совершенно новый рецепт. В играх обычно используется пошаговая боевая система, в которой задействуются созданные при помощи алхимии предметы для нанесения урона противнику или увеличения способностей персонажа.

Истории игр, как правило, беззаботные и весёлые, часто основаны на конфликте с антагонистом. По мере исследования мира игрок собирает большую группу людей. В большинстве игр серии игрок ограничен во времени, за которое ему нужно достичь одной или нескольких поставленных целей, таких как сбор предметов, путешествия или синтезирование. Если игрок не успевает выполнить задачу, то игра заканчивается на плохой концовке. Впервые это ограничение было убрано в «Mysterious» серии игр Atelier «Atelier Sophie», но во второй игре этой же серии «Atelier Firis» вновь вводят ограничение, однако после завершения сюжетной части игроки могут свободно исследовать мир.

Игры

Основная серия 
В серии Atelier двадцать основных игр, которые разделяются на семь подсерий. Есть три игры из серии «Salburg», три игры из серии «Iris», две игры из серии «Mana-Khemia», четыре игры из серии «Arland», три игры из серии «Dusk», три игры из серии «Mysterious» и две игры из серии "Secret".
{| class="wikitable sortable"
|+
!Название
!Серия
! width="14%" |Платформа
! width="9%" |Дата релиза в Японии
! width="9%" |Дата релиза в Северной Америке
! width="9%" |Дата релиза в Европе
! width="9%" |Дата релиза в Австралии
|-
|
|Salburg
|PlayStationSaturnMicrosoft WindowsDreamcastPlayStation 2
|1997-05-23
|—
|—
|—
|-
|
|Salburg
|PlayStation
|1998-12-17
|—
|—
|—
|-
|
|Salburg
|PlayStation 2
|2001-06-21
|—
|—
|—
|-
|
|Gramnad
|PlayStation 2
|2002-06-27
|—
|—
|—
|-
|
|Gramnad
|PlayStation 2
|2003-06-26
|—
|—
|—
|-
|
|Iris
|PlayStation 2
|2004-05-27
|2005-06-28
|2006-03-17
|2006-03-23
|-
|
|Iris
|PlayStation 2
|2005-05-26
|2006-04-26
|2006-09-29
|2006-10-12
|-
|
|Iris
|PlayStation 2
|2006-06-29
|2007-05-29
|2007-08-03
|2007-07-26
|-
|
|Mana
|PlayStation 2
|2007-06-21
|2008-04-01
|2009-03-27
|—
|-
|
|Mana
|PlayStation 2
|2008-05-29
|2009-08-25
|—
|—
|-
|
|Arland
|PlayStation 3Microsoft Windows
|2009-06-25
|2010-09-28
|2010-10-22
|2010-10-28
|-
|{{nihongo|Atelier Totori: The Adventurer of Arland'|トトリのアトリエ ～アーランドの錬金術士 2～|Totori no Atorie ~Ārando no Renkinjutsushi 2~}}
|Arland
|PlayStation 3Microsoft Windows
|2010-06-24
|2011-09-27
|2011-09-30
|2011-10-06
|-
|
|Arland
|PlayStation 3Microsoft Windows
|2011-06-23
|2012-05-29
|2012-05-25
|2012-05-31
|-
|
|Dusk
|PlayStation 3
|2012-06-28
|2013-03-05
|2013-03-08
|2013-03-07
|-
|
|Dusk
|PlayStation 3
|2013-06-27
|2014-03-11
|2014-03-07
|2014-03-06
|-
|
|Dusk
|PlayStation 3
|2014-07-17
|2015-03-10
|2015-03-13
|2015-03-20
|-
|
|Mysterious
|PlayStation 3PlayStation 4PlayStation VitaMicrosoft Windows
|2015-11-19
|2016-06-07
|2016-06-10
|2016-06-10
|-
|
|Mysterious
|PlayStation 4PlayStation VitaMicrosoft Windows
|2016-11-02
|2017-03-07
|2017-03-10
|2017-03-10
|-
|
|Mysterious
|PlayStation 4PlayStation VitaNintendo SwitchMicrosoft Windows
|2017-12-21
|2018-03-27
|2018-03-30
|2018-03-27
|-
|
|Arland
|PlayStation 4Nintendo SwitchMicrosoft Windows
|2019-03-20
|2019-05-21
|2019-05-24
|2019-05-24
|-
|
|—
|PlayStation 4Nintendo SwitchMicrosoft Windows
|2019-09-26
|2019-10-29
|2019-11-01
|—
|}

 Сторонние игры 
В дополнение к основным играм было выпущено несколько сторонних.

 Ремейки и порты 
Некоторые игры из серии были переделаны или портированы, в основном, на портативные устройства.

 Другое 
 Мари из Atelier Marie: The Alchemist of Salburg, а также Лилиани Велендорф, Розелюкс Майтцен, Вим и Реврих Валлах из Mana Khemia 2 присоединились ко многим другим игровым персонажам в Cross Edge, выпущенной в 2008 году.
 Вайолет из Atelier Viorate: The Alchemist of Gramnad 2 появляется в RPG Trinity Universe, выпущенной в США компанией NIS America совместно с Idea Factory.
 В RPG Hyperdimension Neptunia, выпущенной в 2010 году, персонаж Гаст во время многочисленных специальных атаках отображает символы Atelier. У Гаста также есть костюм, который напрямую отсылает к костюму из Atelier. Её хобби — создавать предметы из странных ингредиентов и играть в серию Atelier. Она возвращается в перезагрузке как важный игровой персонаж, но в ремейке её заменяют на Брокколи. Она также появляется в нескольких главах в манге Megami Tsuuhin.
 По состоянию на январь 2015 года в коллекционной карточной игре от Koei Tecmo’s My Gamecity Card Collection представлено более 170 карт Atelier.
 Астрид Зексис, Роролина Фрикселль, Корделия фон Фоербах, Лионела Хайнце и Памела Ибис из Atelier Rorona: The Alchemist of Arland появились в Kaku-San-Sei Million Arthur, выпущенной в 2013 году.
 Стеркенбург Кранах из серии Atelier Arland появился в Warriors Orochi 3 Ultimate, имея при себе костюмы из Meruru и из DLC Rorona.
 В Dinasty Warriors 8: Xtreme Legends 2013 года есть костюм, похожий на костюм Роролины Фриксель из Atelier Rorona для игрового персонажа Ван Юаньцзи.
 В Deception IV: Blood Ties 2014 года есть костюм, как у Тотоории Хельмольд из Atelier Totori.
 В обновлении Chain Chronicle, вышедшем в октябре 2015, в качестве игровых персонажей добавили Роролину Фриксель и Корделию фон Фоербах из Atelier Rorona, Мерурулинс Реде Арльс, Кеину Свайю и Стеркенбурга Кранаха из Atelier Meruru, а также Тотоорию Хельмольд и Мими Хауллиа фон Шварцланг из Atelier Totori.
 В 2016 году костюмы из всех игр от Gust, включая Atelier, появляются в виде DLC в Dead or Alive 5 Last Round.
 D 2017 году Софи Нойенмюллер и Плахта появились в Warriors All-Stars в качестве игровых персонажей.
 В 2018 году костюмы Лиди и Суэль в рамках сотрудничества появились в Everybody’s Golf. Взамен костюмы по мотивам игры в течение года появлялись бесплатно в версии для PlayStation 4 Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings. Аниме и манга-адаптации 
Манга по Atelier Marie and Elie — The Alchemist of Salburg (マリーとエリーのアトリエ ザールブルグの錬金術士) от Ёсихико Оти содержит пять томов и была опубликована в Японии Enterbrain, издана на немецком языке Egmont, на французском Ki-oon и четыре тома были переведены на английский Tokyopop. 25 июля 2007 года серия была отредактирована и переиздана в двух танкобонах. Позже манга получила продолжение под названием Elie Atelier: Salburg no Renkinjutsushi Second Season (マリーとエリーのアトリエ ザールブルグの錬金術士 Second Season), и в сентябре 2015 Enterbrain выпустила семь танкобонов. Также в 2005 Enterbrain выпустила ваншот-мангу под названием Viorate no Atelier: Kiteretsu Muraokoshi (ヴィオラートのアトリエ きてれつ村おこし).

Существует манга от Тяко Абено под названием Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky''. История не нарушается и вспомогательные персонажи смогли проявить себя. По январь 2015 было выпущено два танкобона. Также был выпущен аниме-сериал из 12 серий студией Studio Gokumi и режиссёром Ёсиаки Ивасаки. Он транслировался по Tokyo MX с 10 апреля 2014 по 26 июля 2014 года.

Ссылки